Lian peut faire référence à :
 Lian, une municipalité de la province du Batangas aux Philippines ;
 Lian Lunson, une cinéaste.

Patronyme 

 Camille Lian (1882 - 1969), médecin français.
 Jules Pierre Joseph Lian (1818-1894),  général français.
 Mah Li Lian (1968-), joueuse de squash singapourienne.
 Lily Lian (1917-2020), chanteuse française.
 Olav Lian (1906-2000), skieur norvégien.

En chinois  
Lian peut faire référence à : 
 Liǎn (臉 ou 脸), un caractère chinois ;
 Lián (连), un caractère chinois ;
 Cheng Lian, un général sous Lu Bu.